Pozemní digitální televizní vysílání může být:
 DVB-T
 DVB-T2